Anaxibia (pl. Anaksibia) – w mitologii greckiej królewna z Argos, jedna z Danaid
 Anaxibia (pl. Anaksibia) – w mitologii greckiej królewna z Argos, królowa Jolkos, córka Biasa
 Anaxibia (pl. Anaksibia) – w mitologii greckiej królewna mykeńska, królowa Fokidy, córka Atreusa
 Anaxibia – rodzaj pająków z rodziny ciemieńcowatych

Przypisy